El nombre Kano puede referirse a:
 Kano, ciudad de Nigeria.
 Kano, estado federal de Nigeria.
 Kano, personaje de Mortal Kombat.
 Kano, rapero británico.
 Escuela Kanō, estilo de pintura japonesa.
 Eitoku Kano, artista japonés.
 Jigorō Kanō, maestro japonés de artes marciales, fundador del judo.
 Kano, banda dance italiana.